

Livres Jeunesse 
la série Amos Daragon de l'auteur Bryan Perro:
Amos Daragon, Porteur  de masques (2003)
Amos Daragon, La Clé de Braha (2003)
Amos Daragon, Le Crépuscule des dieux (2003)
Amos Daragon, La Malédiction de Freyja (2003)
Amos Daragon, La Tour d'El-Bab (2003)
Amos Daragon, La Colère d'Enki (2004)
Amos Daragon, Voyage aux Enfers (2004)
Amos Daragon, La Cité de Pégase (2005)
Amos Daragon, La Toison d'or (2005)
Amos Daragon, La Grande Croisade (2005)
Amos Daragon, Le Masque de l'Éther (2006)
Hors-série : Al-Qatrum, les territoires de l'ombre (2004).
Amos Daragon, La Fin des dieux(2006)

Cycle littéraire
Littéraires, Séries
Québec, Séries